L'insufficienza valvolare è una valvulopatia che consiste nell'incapacità, da parte delle valvole cardiache, di fornire una continenza e di impedire il reflusso di sangue a monte delle valvole stesse.

Classificazione
A seconda della valvola colpita, si possono distinguere:
Insufficienza aortica, se l'insufficienza riguarda la valvola aortica
Insufficienza mitralica, se l'insufficienza riguarda la valvola mitrale
Insufficienza polmonare, se l'insufficienza riguarda la valvola polmonare
Insufficienza tricuspidale, se l'insufficienza riguarda la valvola tricuspide

Tali situazioni possono presentarsi singolarmente, oppure essere compresenti tra di loro o con situazioni di stenosi valvolare.

Bibliografia

Voci correlate
 Stenosi valvolare

Valvulopatie